Casino — casa de diversões que atua no ramo de jogos de azar
Grupo Casino — conglomerado francês que opera principalmente com varejo e distribuição em supermercados e hipermercados
Casino (filme) — americano de 1995 dirigido por Martin Scorsese
Casino (Nova Gales do Sul) - cidade australiana

Desambiguação